Образование на языках народов России, отличных от русского, осуществляется в основном в национальных республиках.

История 
В 1905-м году в Казанской губернии было 845 мектебов и медресе, где обучалось 34860 мальчиков и 19599 девочек.

В 1920-х — первой половине 1930-х годов обучение было организовано на 48 языках коренных национальностей.

В 1930-х годах в СССР действовало 12 педагогических училищ в разных республиках и областях страны (Петровское в Саратовской области, Лукояновское в Нижегородской области, Саранское в Мордовии, Стерлитамакское в Башкортостане и многие другие), в которых готовили преподавателей эрзянского языка.

Начиная с 1936-1937 учебного года среднее и высшее образование в РСФСР за пределами национальных образований на языках, отличных от русского, было свёрнуто. В 1938-м году были ликвидированы многие национальные районы. Образование на национальных языках сохранялось только в начальных школах в административно-территориальных образованиях (АССР, АО, национальных округах), где соответствующий язык имел официальный статус. С пятого класса (после перехода к трёхлетней начальной школе — с четвёртого) обучение переводилось на русский язык. Эта система просуществовала, в целом, до конца советской власти.

В 1955—1979 годах языки коренных национальностей в школах Корякского округа не преподавались, что отрицательно сказалось на развитии нац. культур и создало определённые трудности для преподавания родных языков. В 1988 году 52 % учащихся из народностей Севера изучали родной язык (корякский, ительменский, эвенский, чукотский). Родной язык изучается с нулевого по 3-й кл., в 4-м классе — экспериментально, в старших классах — факультативно.

Во второй половине 1980-х годов 9 % детей нерусского населения РСФСР обучалась в национальной школе, где преподавались (не считая языков народов союзных республик) 44 родных языка, 26 языков существовали как учебный предмет. Обучение той или иной длительности осуществлялось на 18 языках, причём 11 языков на протяжении 1-3 лет обучения, ещё три языка — 4 лет. В той или иной степени сохранились средняя и старшая ступени школы на родном языке у башкир — 11 лет, татар — 11 лет, якутов — 9 лет и тувинцев — 7 лет.

Современное положение 
В Российской Федерации языки, отличные от русского, используются, как правило, на школьном этапе обучения. При этом среди детей коренных малочисленных народов Севера лишь 47 % изучают родной язык как самостоятельный предмет, еще 3 % — факультативно. Как было отмечено в 1994 году, только на башкирском, татарском и якутском языках школьное обучение доступно с первого по одиннадцатый класс.

Средне-специальное и высшее образование, как правило, осуществляется на русском языке. При этом федеральное правительство, как указано в его отчете 2010 года о правах меньшинств, считает предоставление образования исключительно на отличном от русского языке нарушением принципа равенства возможностей, так как, по мнению российских властей, дети, получившие такое образование, окажутся в дальнейшем в неравном положении относительно других (в частности, при поиске работы), то есть будут подвергнуты сегрегации. По этой причине было запрещено, в частности, функционирование полностью карелоязычных яслей в Республике Карелия..

В Республике Башкортостан, Татарстане и Якутии приняты законы, в соответствии с которыми граждане России, обучающиеся на территории этих регионов, помимо русского языка как государственного языка РФ, обязаны изучать также государственный язык республики; при этом татарское законодательство предусматривает изучение русского и татарского языков в равном объеме. Конституционный Суд Российской Федерации признал правомерность подобных требований в Татарстане, а Верховный Суд России — в Карачаево-Черкесии и Дагестане; при этом в решении Конституционного Суда оговаривалось, что изучение национальных языков не может осуществляться в ущерб изучению русского языка как государственного языка на всей территории Российской Федерации, так как это имело бы «отрицательные последствия относительно неразрывности обучения в единой федеральной образовательной среде» и, следовательно, нарушением принципа равенства возможностей (что на практике означает, что наряду с русским в школе может изучаться лишь один из четырёх государственных языков Карачаево-Черкесии и один из тринадцати — Дагестана). В то же время Верховный Суд России признал требование об обязательном изучении алтайскими детьми в Республике Алтай наряду с русским алтайского языка дискриминацией по языковому принципу..

В настоящее время региональный компонент, в который входит изучение языков коренного народа в среднем образовании, переводят на местное финансирование, что может ухудшить ситуацию с преподаванием языков коренных народов.

28 ноября 2008 года Министерство образования РФ выпустило приказ, согласно которому сдача Единого государственного экзамена допускалась исключительно на русском языке; в 2009 году Верховный Суд России, рассмотрев жалобу из Республики Татарстан, подтвердил правомочность данного предписания. То, что ЕГЭ по неязыковым предметам возможен только на русском языке, привело к сокращению количества школ, учивших на языках коренных народов России..

В настоящий момент, согласно российскому законодательству, учащиеся из числа этнических меньшинств имеют право на получение образования на языке, отличном от русского; однако возможность воспользоваться этим правом на практике законодательством не гарантируется. Аналогичным образом федеральное законодательство, признавая право не гарантирует возможность изучения даже государственных языков республик в составе РФ на их территории; однозначно указывается лишь то, что возможное их изучение не должно осуществляться в ущерб изучению русского языка.

Летом 2018 года был принят федеральный закон, который разрешил обучающимся в школах Российской Федерации не изучать государственные языки республик. Этот закон вызвал протесты в национальных республиках, в первую очередь в Башкортостане и Татарстане.

Дошкольное образование 
Дошкольные учреждения по языкам, на которых ведется работа в группах данные Росстата за 2011 г. (без дошкольных учреждений на капитальном ремонте)

Среднее образование 
В школах:

2013—2014 
Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования по языку обучения

Мордовские языки 
По результатам переписи населения РФ, в 2002 году
 в Самарской области на 86 тысяч человек мордовского населения в 8 школах преподается эрзянский и мокшанский язык как факультатив (1—2 урока в неделю).
 в Ульяновской области на 60 тысяч — 20 школ,
 в Чувашии — 1 школа на 16 тысяч человек
 в Нижегородской области — 2 школы на 25 тысяч человек
 в Татарстане — 3 школы на 35 тысяч человек
 в Пензенской области — 6 школ на 68 тысяч человек.

Языки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Численность детей из числа коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО, изучающих родные языки, по данным Департамента образования, составляет на 1 января 2009 года 4965 человек (53,4 % от общего числа обучающихся). По данным переписи населения, в 2002 году родным языком в округе владеют 80,4 % от общего числа коренных народов Севера, при этом у ненцев — 85,5 %, у хантов — 68,6 %, у селькупов — 62,7 %.

Высшее образование 
Кадры готовятся в Институте Народов Севера.

Татарстан 
В 2004 году из 22 государственных вузов Татарстана в 15 в той или иной степени было организовано обучение на татарском языке.

Полное образование на татарском производится только на факультетах татарской филологии в частности на филологическом, юридическом факультете и факультете журналистики Казанского государственного университета, педагогических институтов и училищ, в Казанской консерватории и Казанском государственном институте искусства и культуры, в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. В ряде ВУЗов Татарстана действуют отдельные татарские группы с частичным преподаванием на татарском языке.

См. также 
 Национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования
 Билингвизм в Российской Федерации
 СМИ в России#Печатные СМИ по языкам
 Языковая политика в России
 Национальное образовательное учреждение
 Национальная школа

Примечания

Ссылки 
Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я. Как и зачем сохранять языки народов России? Хельсинки, 2012. ISBN 978-952-93-0407-3
Бирин В. О роли финского языка в современной общественно-политической жизни Карелии Карелия 08.04.1999
Арефьев А. Л. Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе образования: история и современность  М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2014. ISBN 978-5-906001-21-4
Алпатов В. Языковая ситуация в регионах России
 Артеменко О. Нужна государственная языковая политика Национальный акцент

Образование в России
Языковая политика в России